

Rohel, hameau de la commune d'Achtkarspelen, en Frise
 Rohel, village de la commune de De Fryske Marren, en Frise

Littérature 

 Rohel le conquérant ou Rohel, cycle de 14 romans de science-fiction de Pierre Bordage, publiés entre 1992 et 1997.

Patronyme 

 Jean-Claude Rohel, homme politique français.